Jednorożec (gemeente)
 Jednorożec (Mazovië)